Адольфо Урсо (; род. 12 июля 1957, Падуя) — итальянский политик, член партии «Братья Италии». Министр экономического развития (с 2022).

Биография 
Родился 12 июля 1957 года в Падуе. Получил высшее образование в области социологии. Начинал политическую карьеру в Итальянском социальном движении.

Сотрудничал с изданием . Занимал должности заместителя директора ежедневной газеты Roma и главного редактора . Вошёл в число учредителей Национального альянса. 

В 1994 году был избран в Палату депутатов и сохранял за собой мандат в течение пяти созывов подряд. Являлся заместителем министра производственной деятельности с полномочиями в сфере внешней торговли во втором и третьем правительствах Берлускони с 2001 по 2006 год, а также в четвёртом его правительстве — с 2008 по 2010 год.

2 августа 2010 года перешёл из «Народа свободы» в новообразованную партию «».

15 ноября 2010 года в соответствии с партийным решением Урсо вышел из четвёртого правительства Берлускони.

9 июля 2011 года вместе с Андреа Ронки и  вышел из партии и принял активное участие в учреждении новой структуры «Fareitalia per la Costituente popolare» («Сделать Италию для народного Учредительного собрания»).

В 2015 году вступил в партию «Братья Италии». В 2018 году избран в Сенат от области Венеция.

9 июня 2021 года, будучи единственным представителем оппозиции в , избран его председателем (Урсо получил семь голосов, один бюллетень оказался незаполненным, отсутствовали два представителя входящей в действующее правительство Драги Лиги Севера — предыдущий председатель Комитета  и Паоло Арригони).

25 сентября 2022 года по итогам досрочных парламентских выборов вновь прошёл в Сенат по списку «Братьев Италии» от 1-го многомандатного округа в области Венеция.

22 октября 2022 года при формировании правительства Мелони Урсо получил портфель министра экономического развития.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (4 ноября 2022 года, Украина) — за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире.

Примечания

Ссылки 
 

Журналисты Италии
Члены Итальянского социального движения
Члены Национального альянса (Италия)
Члены партии «Народ свободы»
Члены партии «Братья Италии»
Члены Палаты депутатов Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Министры экономического развития Италии